Сивре може да се односи на:

 Сивре (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Сивре (Шер), насељено место у Француској, у департману Шер
 Сивре де Турен, насељено место у Француској, у департману Ендр и Лоара
 Сивре сир Ев, насељено место у Француској, у департману Ендр и Лоара